

Patronyme

 Alfonso Gesualdo, (1540-1603), cardinal italien
 Carlo Gesualdo, (1566-1613), compositeur italien
 Guillaume de Gesualdo, ( ? -~1150), baron italo-normand

Toponymie
Gesualdo, commune italienne

Musique classique 

 Gesualdo (2010), opéra de Marc-André Dalbavie

Autres 
 The Gesualdo Six, ensemble vocal britannique

Homonymie de patronyme
Patronyme italien